Jan van Putten (burgemeester)
 Jan van Putten (politicoloog)
 Jan van de Putte nieuwslezer ANP